María Gómez puede referirse a:
 María Gómez (artista) (1953)
 María Gómez (periodista) (1987)
 María Elena Gómez Moreno, (1907-1998), historiadora del arte. 
 María Gómez Valbuena. (1925-2013), religiosa española.